У́лица Савра́сова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Саврасова — улица в Воронеже.
 Улица Саврасова — улица в Москве.

Украина 
 Улица Саврасова — улица в Донецке.
 Улица Саврасова — улица в Киеве.